Парламентские выборы в Люксембурге 2009 года проходили 7 июня одновременно с выборами в Европейский парламент. На них на 5-летний срок были избраны 60 членов Палаты депутатов Люксембурга.

Убедительную победу на выборах одержала Христианско-социальная народная партия, получив 26 голосов, наивысшее число мест для какой-либо партии, начиная с 1954 года. ХСНП образовала коалиционное правительство с ЛСРП. Жан-Клод Юнкер вновь стал премьер-министром Люксембурга.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 7 июня 2009}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%
!Изменение
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||1 129 368||38,0||+1,9||26||+2
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||695 830||21,5||–1,9||13||–1
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||432 820||15,0||–1,1||9||–1
|-
|style="background-color: #99CC33" |
|align=left|Зелёные||347 388||11,7||+0,1||7||0
|-
|style="background-color: #00ADDC}" |
|align=left|Альтернативная демократическая реформистская партия||232 744||8,1||–1,9||4||–1
|-
|style="background-color: #FD0110" |
|align=left|Левые||109 184||3,3||+1,4||1||+1
|-
|style="background-color: red" |
|align=left|Коммунистическая партия Люксембурга||49 108||1,4||+0,5||0||–
|-
|style="background-color: darkgray" |
|align=left|Гражданский список||28 512||0,8||–||0||Новая
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||13 322||–||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||203 535||100||–||60||0'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||223 842||90,9||–||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}

* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
2009 год в Люксембурге